Столовая улица — название нескольких улиц.

 Столовая улица — первоначальное название исчезнувшего Ревдинского переулка в Екатеринбурге.
 Столовая улица — улица в Перми.
 Столовая улица — первоначальное название улицы Колокольной в Санкт-Петербурге.